Joachim Camerarius

 Joachim Camerarius l'Ancien, (1500-1574), savant allemand ;
 Joachim Camerarius le Jeune, (1534-1598), médecin et botaniste allemand.